La bataille de la Trebbia en 218 av. J.-C. (Deuxième guerre punique).
 La bataille de la Trebbia en 889 (entre Guy de Spolète et Bérenger de Frioul, qui permit au premier de ravir au second la couronne de roi d'Italie). 
 La bataille de la Trebbia en 1799 (Campagne d'Italie de 1800).